Solís se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frank A. Solís
 Arturo Solís Magallanes